Saurashtra ou saurachtra, peut désigner :
 le saurachtra ou saurachtra, une langue indienne du groupe indo-iranien et proche du goudjarati ;
 la saurachtra ou saurashtra, une écriture utilisant un alphasyllabaire (ou abugida) nativement utilisé pour transcrire la langue saurachtra ;
 les Saurashtras ou Saurachtras, une communauté indienne parlant le saurachtra ;
 le Kâthiâwar, également connu sous le nom Saurashtra, une région de l’État du Gujarat en Inde ;
 le Saurashtra, un ancien État indien qui existé entre 1948 et 1956.